Нина Леонидовна Жмеренецкая (род. 22 июня 1948, , Молдавская ССР, СССР) — советская и казахская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Казахстана

Биография 
 Родилась в 1948 году в .
 Окончила Театральную студию при Кишиневском академическом театре драмы
 1970 Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (ЛГИТМИК). Специальность – актер театра и кино. 
 1964 - актриса Кишиневского русского театра
 Работала в актриса Ленинградского театра Комедии, Государственном академическом русском театре Киргизии. 
 С 1971 года - актриса Русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова
 Автор книги «Красный чемоданчик» (2009), многих статей.
 Владеет русским, английским и румынским языками

Роли в театре 
данные на 2019 год
 М. Поли — «Жижи» (Страсти на Лазурном Берегу) — Рэйчел Фоллс, Мадемуазель Ассунта;
 С. Моэм — «Верная жена» — Миссис Калвер;
 Р. Куни — «№ 13» — Памела.,
 Виктория « Из Жизни ископаемых» — Ф Строппель.
 Ада Ульская « Вдовий пароход» П .Лунгин , И. Громов
 Виктория в " Из жизни ископаемых"  " Жизнь таки прекрасна" Ф  Строппель

Архив * В Лермонтовском театре работает с 1971 года. Играла в спектаклях: «Иванов» (Зинаида Савишна),

«Мужской род, единственное число» (Матильда Ласбри),

«Цена» (Эстер),

«Отдам в хорошие руки добрую старую собаку» (Воробышек, Маша),

«Небо валится» (Матрёна).

Нина Заречная " Чайка " А Чехов,

Гитель " Двое на качелях"У. Гибсон,

Жанна Д’Арк " Жаворонок"Ж.Ануй,

Лизка «Две зимы и три лета» Ф.Абрамов,

Цезония " Калигула"А.Камю,

Виктоша " Сказки Старого Арбата"А.Арбузов,

Галина " Утиная охота"А.Вампилов,

Валентина «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилов,

Наташа « Наедине со всеми» А. Гельман. В ее репертуаре более сотни сыгранных главных ролей.

Роли в кино 
 «Мутанты»,
 «Ангелочек»,
 «Печать Сатаны»,
 «Гнев матери»,
 «Секер»,
 в телесериале «Перекресток» роль Валентина Платонова. Киностудия «Казахфильм», 460 сериях .
 Сериал " Тилашар" роль Натальи Богемской.
 В сериале «Полигон»
 В фильме «Брат или Брак-2»
 «Чёрный, чёрный человек»

 Режиссерско-постановочные работы: 
 «Последняя попытка» М. Задорнова,
 «Двое на качелях»,
 «Наедине со всеми» А. И. Гельмана
 "Условия диктует леди".

Награды и звания 
 Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана (1974 года) за создание образов молодых современников.
 присвоено почётное звание Заслуженная артистка Казахстана
 2003 — Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 27 ноября 2014 —  Почётный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» (Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего культурного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере культуры и искусства
 15 декабря 2018 — Орден Курмет — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, театрального искусства, многолетнюю творческую деятельность
 Золотой лауреат международной Евразийской премии.
 Диплом От Е Фурцевой и М Царева за лучшее исполнение роли Агики в спектакле " Тоот. майор и другие" на весоюзном фестивале Венгерской драматургии.

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Алма-Атинский русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова
Заслуженные артисты Казахстана
Персоналии:Казахфильм
Киноактрисы Казахстана